bulion – mocny rosół, odtłuszczony i podawany na ciepło lub zimno;
 bulion – wywar z kości, mięsa, warzyw, służący do gotowania lub duszenia potraw, zup, sosów;
 bulion – koncentrat mięsny lub warzywny, do rozpuszczenia w wodzie.

Zobacz też 

 przyprawy bulionowe
 bulion pierwotny (hipotetyczna mieszanina, która dała początek życiu na Ziemi)
 moneta bulionowa
 Bouillon